La casa Taliesin va ser l'habitatge de l'arquitecte Frank Lloyd Wright, situat en Taliesin / ˌ t æ l i ɛ s ɪ n /, de vegades conegut com a Taliesin Oriental, Taliesin Spring Green, o Taliesin del Nord a partir de 1937. La casa està situada a 4 km al sud del llogaret de Spring Green a Wisconsin, els Estats Units, la propietat de 240 ha, es va desenvolupar en terrenys que originàriament pertanyien a la família materna de Wright.

Wright va dissenyar l'estructura de Taliesin dos anys després de deixar la seva primera esposa i la seva llar a Oak Park, Illinois, amb una amant, Mamah Borthwick. El disseny de l'edifici original va ser consistent amb els principis de disseny de la Prairie School, emulant la planitud de les planes i els afloraments de pedra calcària natural de l'Àrea Driftless de Wisconsin. L'estructura, que incloïa una ala agrícola i d'estudi, es va completar el 1911.

Wright va reconstruir l'ala residencial Taliesin el 1914 després que un empleat descontent calés foc als habitatges i assassinés a Mamah Borthwick i altres sis persones. Aquesta segona versió va ser utilitzada només moderadament per Wright mentre treballava en projectes a l'estranger. Va regressar a la casa el 1922 després de la finalització de l'Hotel Imperial a Tokyo. Un incendi causat per problemes elèctrics va destruir els habitatges per l'abril de 1925.

El 1927, els problemes financers van causar una execució hipotecària a l'edifici pel Banc de Wisconsin. Wright va poder readquirir l'edifici amb l'ajut financer d'amics i va poder tornar a ocupar-ho a partir de novembre de 1928. Taliesin III va ser la llar de Wright per la resta de la seva vida, encara que va començar a passar els hiverns a Taliesin West a Scottsdale, Arizona que es va completar el 1937. Molts dels aclamats edificis de Wright van ser dissenyats aquí, incloent Fallingwater, "Jacobs I" —la primera residència dissenyada per Wright d'Herbert i Katherine Jacobs—, el quarter general Johnson Wax i el Solomon R. Guggenheim Museum. Wright també va ser un àvid col·leccionista d'art asiàtic i va utilitzar Taliesin com a magatzem i museu privat.

Després de la seva mort el 1959 va deixar Taliesin i la finca de 242 hectàrees a la Fundació Frank Lloyd Wright, que havia fundat amb la seva tercera esposa el 1940. Aquesta organització va supervisar les renovacions de la propietat fins al 1992 després de la fundació de Taliesin Preservation, Inc., una organització sense ànim de lucre dedicada a preservar l'edifici i la propietat a Wisconsin. Taliesin opera principalment com un museu, tanmateix, encara està ocupada pels antics alumnes de Wright, a més a més dels estudiants de l'Escola d'Arquitectura Frank Lloyd Wright, per temporada d'estudis.

La propietat va ser designada com a monument històric nacional el 1976 i és considerada com a part del Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. A més a més de la residència, hi ha quatre edificis dissenyats per Frank Lloyd Wright: el molí de vent Romeu i Julieta, dissenyat per Wright el 1896; Tan-y-Deri, la llar que va dissenyar per a Jane i Andrew Porter, la seva germana i cunyat; Hillside Home School II, dissenyat originàriament el 1901 per a l'escola de les seves ties, i Midway Barns, una instal·lació de conreu.

Situació 
Jones Valley, la vall del riu Wisconsin on es troba Taliesin, es va formar durant la glaciació Pre-Illinoian. Aquesta regió d'Amèrica del Nord, coneguda com a Driftless Area, estava completament envoltada de gel durant la glaciació de Wisconsin, però l'àrea en si no estava glaciada. El resultat és un paisatge inusualment muntanyós amb profundes valls fluvials.

La vall, aproximadament a quatre quilòmetres al sud del llogaret de Spring Green, Wisconsin, va ser originàriament establert per l'avi matern de Frank Lloyd Wright, Richard Lloyd Jones que havia emigrat amb la seva família des de Gal·les, mudant-se a la ciutat d'Ixonia al comtat de Jefferson, Wisconsin. El 1858, Jones i la família es van traslladar d'Ixonia a aquesta part de Wisconsin per construir una granja. A la dècada de 1870, els fills de Richard s'havien fet càrrec de la granja i van invitar Wright a treballar durant els estius com a jornaler.

Les ties de Wright, Jane i Ellen C. Lloyd Jones van començar una escola mixta, la Hillside Home School, a la vall de la família el 1887 i el van permetre a Wright dissenyar l'edifici; aquest va ser el primer encàrrec independent de Wright. El 1896, les ties de Wright li van encarregar un nou treball, aquesta vegada per construir un molí de vent. El Romeo and Juliet Windmill amb un resultat poc ortodox però estable.

A l'hivern de 1900, Wright va compilar una carpeta de fotografies que va prendre dels voltants per obtenir un fullet promocional de l'Escola Hillside. El 1901, Jennie i Nell li van encarregar novament a Wright que dissenyés una altra estructura. Insatisfet amb el seu disseny original per a l'Escola Hillside, Wright va dissenyar la Hillside Home School de 1901 en estil de la Prairie School. Wright més tard va enviar alguns dels seus fills a rebre educació a aquesta escola. L'encàrrec final de Wright en la granja va ser una casa per a la seva germana Jane Porter el 1907. Tan-Y-Deri, va ser un disseny basat en el seu recent article Ladys Home Journal "A Fireproof House for $ 5000.» La família, les seves idees, la seva religió i els seus ideals van influir molt en el jove Wright, qui més tard va canviar el seu segon nom de Lincoln (en honor d'Abraham Lincoln) a Lloyd en deferència a la família de la seva mare.

Quan Wright va decidir construir una llar en aquesta vall, va escollir el nom del bard gal·lès Taliesin, que significa «front brillant» o "front radiant». Wright va prendre el nom del poeta Richard Hovey, a través de la seva obra Taliesin: A Masque, una història sobre la lluita d'un artista per la identitat. El nom gal·lès també es va adaptar a les arrels de Wright, ja que els Lloyd Jones van donar noms gal·lès a les seves propietats. El pujol sobre el qual es va construir Taliesin era el lloc favorit de la joventut de Wright; ell va veure la casa com un «front brillant» al pujol. Encara que originàriament el nom tan sol s'aplicava a la casa, Wright després va usar el terme per referir-se a tota la propietat. Wright i d'altres van usar xifres romanes per distingir les tres versions de la casa.

Principi de la història 

Des de 1898 fins a 1909, l'arquitecte Frank Lloyd Wright va viure i va treballar a casa seva i estudi a Oak Park, Illinois. A Oak Park, Wright havia desenvolupat el seu concepte d'arquitectura Prairie School, dissenyant cases principalment per a clients locals. El 1903, Wright va començar a dissenyar una llar per a Edwin Cheney, però ràpidament li va agradar l'esposa de Cheney. Wright i Mamah Borthwick Cheney van començar una aventura i tots dos van separar.se dels seus cònjuges el 1909. Es van conèixer a Florència, Itàlia, al febrer de 1910, on Wright feia esbossos del seu futur estudi sent particularment inspirat per Michelozzo en la seva obra la Vil·la Mèdici a Fiesole, perquè havia estat construïda en un pujol, tenia impressionants vistes dels seus voltants, i presentava jardins en dos nivells.

El 1910, la parella va cercar retornar als Estats Units, però sabien que no podrien escapar de l'escàndol si tornaven plegatsa Oak Park. Wright va veure una alternativa: la granja ancestral de la seva família a la vora de Spring Green, Wisconsin. Wright va tornar sol als Estats Units cap a l'octubre de 1910 i es va reconciliar públicament amb Kitty mentre treballava per assegurar diners per comprar terrenys per a una casa per a ell i Borthwick. El 3 d'abril de 1911, Wright li va escriure a un amic sol·licitant diners per comprar «una petita casa» per la seva mare. Per al dia 10, la mare de Wright, Anna, tenia una escriptura signada per a la propietat. En usar el nom d'Anna, Wright va poder assegurar la propietat 12,7 ha sense cridar l'atenció sobre l'assumpte.Cap a la fi de l'estiu, Mamah Borthwick —que s'havia divorciat de Cheney i tornava legalment al seu cognom de soltera— es va mudar tranquil·lament a la propietat, quedant-se amb la germana de Wright a Tan-y-Deri. Tanmateix, la propietat nova de Wright i Borthwick va ser descoberta per un periodista del Chicago American a la tardor, i l'assumpte va ser notícia al Chicago Tribune en la nit de Nadal.

Taliesin I 

La casa Taliesin tenia tres seccions: dues ales àmplies a cada extrem i una galeria estreta de connexió. Típic d'un disseny de Prairie School, la casa era, com va descriure Wright, «baixa, àmplia i còmoda». Com a la majoria de les seves cases, Wright també va dissenyar els mobles. Una d'aquestes àmplies seccions es va utilitzar com a estudi i taller de Wright. Una petita ala d'apartament sobresurt d'aquesta secció; l'apartament va poder haver estat originàriament destinat a la mare de Wright, però va ser utilitzat per l'ajudant-dibuixant de Wright. Wright i Borthwick van viure en l'altra sección àmplia. Al complex d'una única planta, s'accedeix per un camí que puja el pujol fins a la part posterior de l'edifici. L'entrada de la propietat era a County Road C, just a l'oest de Wisconsin Road, 23. Les portes d'entrada de ferro estaven flanquejades per límits de pedra calcària coberts amb jardineres.

Wright va escollir pedra calcària groga per a la casa d'una pedrera a un pujol proper. Els agricultors locals van ajudar Wright a moure la pedra pel pujol de Taliesin. Les pedres es van col·locar en llargs i prims caires, evocant la forma natural en la qual es van trobar a la pedrera i a l'Driftless Area.Driftless Area El guix per a les parets interiors es va mesclar amb siena, donant-li al producte final un to daurat. Això va fer que el guix s'assemblés a la sorra de les ribes del proper riu Wisconsin. Les parets exteriors d'eren similars, però mesclades amb ciment, el que resultava en un color més gris. Es van col·locar finestres perquè el sol entrés per les obertures a totes les habitacions a tots els punts del dia. Wright va optar per no instal·lar canaletes perquè els caramells es formessin a l'hivern. Les teules al sostre gradualment inclinat van ser dissenyades per resistir un color gris argentí, fent coincidir les branques dels arbres propers. Un garatge es va construir sobre l'entrada principal dels habitatges per proporcionar refugi als automòbils que de les visites. La casa acabada va mesurar aproximadament 1100 m2 d'espai tancat.

La vida a Taliesin 
En mudar-se amb Borthwick a l'hivern de 1911, Wright va reprendre el treball en els seus projectes arquitectònics, però va lluitar per aconseguir encàrrecs a causa de la contínua publicitat negativa sobre la seva aventura amb Borthwick —l'ex marit de la qua], Edwin Cheney, va mantenir la custòdia principal dels seus dos fills—. Tanmateix, Wright va realitzar alguns dels seus treballs més aclamats durant aquest període, inclosos Midway Gardens a Chicago i l'Avery Coonley House a in Riverside. També es va lliurar a la seva afecció per col·leccionar art asiatic, i ràpidament es va convertir en una autoritat de renom. Borthwick va traduir quatre obres sobre feminisme de la diferència de sueca Ellen Key.

En el seu temps lliure, Wright va organitzar una masia de fruites en la propietat amb més de mil arbusts i arbres fruiters que li va demanar a Jens Jensen el 1912. No se sap exactament quants es van plantar, perquè part de la comanda va ser destruïda durant una vaga ferroviària. Wright va sol·licitar dos-cents vuitanta-cinc pomers plantats, inclosos cent de la classe McIntosh, cinquanta de Wealthy, cinquanta de golden i cinquanta fameuse. Entre els arbusts n'hi havia tres-cents de groselles, dos-cents de mores i dos-cents de gerds. La propietat també tenia pereres, espàrrecs, ruibarbre i prunes. Les plantes de fruites i vegetals es van col·locar al llarg del contorn de la finca, el que es va poder haver fet per imitar les grans masies que va veure a Itàlia. També es va embassar un torrent a la propietat per crear un estany artificial, que estava ple de peixos i ocells aquàtics. Aquest jardí aquàtic, probablement inspirat en què va veure al Japó, creava una porta d'entrada natural a la propietat.

Al 1912, l'arquitecte va dissenyar el que va nomenar un «cercle de te» al mig del pati, al costat de la corona del pujol. Aquest cercle va ser fortament inspirat pels «cercles del consell» de Jens Jensen, però també va prendre influència de l'arquitectura paisatgista japonesa Uabi-Sabi. A diferència dels cercles de Jensen, el cercle de te de pedra calcària toscament tallat era molt més gran i tenia una piscina en el centre. El cercle presentava un banc de pedra corba flanquejat per gerros xinesos construïts durant la dinastia Ming. Un gran roure era en el centre fins que va caure en una tempesta l'any 1998. El jardí de te, també incloïa una gran rèplica de guix de Flower in the Crannied Wall, una escultura dissenyada originàriament per Richard Bock per la Casa Dana-Thomas de Susan Lawrence Dana House; el poema homònim està inscrit en la seva part posterior.

Atac i foc 
Julian Carlton era un home de 31 anys que va venir a treballar com a xef i servent a Taliesin durant l'estiu. Carlton era afrocaribeny d'ascendència antillana, aparentment de Barbados. Va ser recomanat a Wright per John Vogelsong, Jr., el proveïdor del projecte Midway Gardens. Carlton i la seva esposa Gertrude havien servit anteriorment a la casa dels pares de Vogelsong a Chicago. Amb una presència genial en la propietat, Carlton es va tornar cada vegada més paranoic. Es quedava despert fins altes hores de la nit amb un ganivet de carnisser, mirant per la finestra. Aquesta conducta havia estat notada per Wright i Borthwick, els qui van publicar un anunci en un diari local per a un cuiner de reemplaçament. Carlton va rebre l'avís que el 15 d'agost de 1914 seria el seu últim dia en la seva feina.

Abans d'anar-se'n, Carlton va conspirar matar els residents de Taliesin. El seu objectiu principal era el delineant Emil Brodelle, que havia nomenat a Carlton «fill de puta negre» el 12 d'agost per no seguir una ordre. Brodelle i Carlton també s'havien encarat en una confrontació física més petita dos dies més tard. Va planejar l'assalt, a l'hora del migdia, quan Borthwick, els seus fills i el personal de l'estudi estarien en costats oposats de la propietat esperant el dinar. Wright va ser a Chicago ocupat amb el projecte Midway Gardens, mentre que Borthwick es va quedar a casa amb els seus dos fills, John d'11 anys i Martha de 9. El 15 d'agost, Carlton amb una atxa va començar un atac. Va començar amb els Borthwicks, que estaven esperant al porxo de la sala d'estar. Mamah Borthwick va ser assassinada d'un sol cop a la cara, i el seu fill John va ser assassinat mentre seia a la seva cadira. Marta va aconseguir fugir, però va ser perseguida i assassinada al pati. Després va cobrir els cossos amb gasolina i els va calar foc, incendiant també la casa.

Carlton després va dirigir la seva atenció als altres sis residents, llançantgasolina sota la porta de l'altre extrem de la residència i calant-li foc. El dibuixant Herbert Fritz va aconseguir obrir una finestra i escapar, encara que es va trencar el braç en el procés. Carlton va entrar a l'altre menjador i va matar Brodelle. Després es va amagar, esperant que els altres residents tractessin d'escapar. Quan el capatàs William Weston i el seu fill de 13 anys, Ernest, van entrar per la porta, Carlton va atacar amb l'atxa. Els Weston van escapar, però Ernest va morir de les seves ferides hores més tard. Carlton va cercar els dos últims residents, l'obrer Thomas Brunker i el jardiner David Lindblom. Brunker i Lindblom van aconseguir lluitar contra Carlton i escapar, però van morir dies més tard per les cremades i ferides sofertes. Amb la casa buida, Carlton va córrer al soterrani i va entrar en una cambra a prova de foc. Portava un petit flascó d'àcid clorhídric amb ell com un pla alternatiu en el cas que la calor fos massa. Carlton va intentar suïcidar-se empassant-se l'àcid, però no el va matar.

Lindblom i Weston van alertar a una granja veïna de l'atac. Després d'això Weston va tornara l'estudi i va usar una mànega de jardí per ajudar a extingir les flames. Els seus esforços van salvar la secció d'estudi de l'edifici i els nombrosos manuscrits de Wright. Eventualment, els veïns van arribar per ajudar a apagar el foc i buscar supervivents. El xèrif del comtat d'Iowa, John Williams, va localitzar Carlton i ho va arrestar. Carlton va ser transferit a la presó del comtat a Dodgeville.

Gertrude va ser trobada a un camp proper, aparentment inconscient de les intencions del seu marit. Estava vestida amb roba de viatge, esperant prendre un tren a Chicago amb Julian per cercar un nou treball. Gertrude va ser alliberada de la custòdia policíaca poc després de l'incident i va ser enviada a Chicago amb 7 $ i mai més es va saber d'ella. L'àcid clorhídric que va ingerir Carlton no el va matar, però el va cremar greument l'esòfag, el que li va dificultar la ingesta d'aliments. Carlton va ser acusat el 16 d'agost de l'assassinat de Mamah Borthwick, l'única mort que va ser presenciada directament per un supervivent. Es va declarar innocent. Quaranta-set dies després del foc, abans que es pogués escoltar el resultat del cas, Carlton va morir d'inanició a la seva cel·la.

Conseqüències 
Els cossos dels morts i ferits van ser portats a Tan-y-Deri, la casa propera de la germana de Wright, Jane Porter. Wright va regressar a Taliesin aquesta nit amb el seu fill John i Edwin Cheney. Cheney va portar les despulles dels seus fills a Chicago mentre Wright enterrava Mamah Borthwick als terrenys de la propera Unity Chapel —la capella del costat matern de la seva família—. Amb el cor trencat per la pèrdua del seu amant, Wright no va marcar la tomba perquè no podia suportar el record de la tragèdia. Tampoc hi va haver un servei funerari per a Borthwick, encara que va finançar i va assistir als serveis dels seus empleats. Wright va lluitar amb la pèrdua de Borthwick i va experimentar símptomes de trastorn de conversió : insomni, pèrdua de pes i ceguera temporal. Després d'uns mesos de recuperació, ajudat per la seva germana Jane Porter, Wright es va mudar a un departament que va llogar a Chicago. L'atac també va tenir un profund efecte en els principis de disseny de Wright; el biògraf Robert Twombly escriu que el seu període de Prairie School va acabar després de la pèrdua de Borthwick.Prairie School

Taliesin II 

Als pocs mesos de la seva recuperació, Wright va començar a treballar en la reconstrucció de Taliesin II. El nou complex era en la seva majoria idèntic a l'edifici original. La presa va ser reconstruïda; Wright va agregar una plataforma d'observació, potser inspirada per la que va dissenyar a Baraboo. Més tard, va construir un generador hidroelèctric en un esforç frustrat per fer que Taliesin fos completament autosuficient. El generador va ser construït a l'estil d'un temple japonès. En uns pocs anys, parts de l'estructura es van erosionar. Va ser demolit a la dècada de 1940.

Al nou Taliesin, Wright va treballar per reparar la seva reputació entelada. Es va assegurar un encàrrec per dissenyar l'Hotel Imperial a Tokyo, Japó; quan l'edifici no va patir danys després del terratrèmol de 1923, la reputació de Wright va ser restaurada. Encara que després va expandir l'ala agrícola, Wright va passar poc temps a la segona Casa Taliesin, sovint vivint a prop de les seves obres a l'exterior. En lloc de servir com residencia a temps complet, Wright va tractar Taliesin com un museu d'art per la seva col·lecció d'obres asiàtiques. Únicament va viure veritablement en Taliesin II a partir de 1922, després que el seu treball a l'Hotel Imperial s'acabés.

Al 1914, mentre dissenyava la residència després del primer incendi devastador, Wright va rebre una simpàtica carta de Miriam Noel, fanàtica de la seva arquitectura. Wright va intercanviar correspondència amb l'adinerada divorciada i es va reunir amb ella a la seva oficina de Chicago, es van encapritxar ràpidament, i els dos van començar una relació. A la primavera de 1915, es va completar Taliesin II i Noel es va mudar allà amb Wright. La primera esposa de Wright, Catherine, finalment li va concedir el divorci el 1922, el que significa que podria casar-se amb Noel un any més tard. Encara que l'arquitecte va admirar la personalitat erràtica de Noel al començament, la seva conducta —més tard identificat com a esquizofrènia— les]va conduir a una vida miserable junts Taliesin. Es van casar al novembre de 1923, però Noel va deixar a Wright a la primavera de 1924.

El 20 d'abril de 1925, Wright tornavade sopar del menjador separat de la casa, quan va notar el fum que sortia de la seva habitació. A aquesta hora de la nit, la majoria dels empleats havien tornat a casa seva; només un conductor i un aprenent quedaven en el complex. A diferència del primer incendi de Taliesin, Wright va poder obtenir ajut immediatament. Tanmateix, el foc es va estendre ràpidament a causa dels forts vents. Malgrat els esforços fets junt amb els seus veïns per extingir l'incendi, els habitatges de Taliesin II van ser destruïts. Tanmateix, els tallers on es guardaven els seus esborranys arquitectònics es van salvar. Segons l'autobiografia de Wright, el foc semblava haver començat a la vora d'un telèfon a la seva habitació, també va esmentar una tempesta elèctrica que s'acostava immediatament abans de notar l'incendi. Els experts especulen que la tempesta va poder haver causat una descàrrega elèctrica a través del sistema telefònic, provocant l'incendi.

Taliesin III 

Wright estava profundament endeutat després de la destrucció de Taliesin II. A més a més dels deutes contrets a la propietat, el seu divorci de Noel li va obligar a vendre gran part de la seva maquinària agrícola i bestiar, també es va veure obligat a vendre els seus preats gravats japonesos a la meitat de valor per pagar els seus deutes. El Banc de Wisconsin va executar una hipoteca sobre Taliesin el 1927 i Wright es va veure obligat a mudar-se a La Jolla, Califòrnia. Poc abans de què el banc començarà una subhasta en la propietat, l'ex client de Wright, Darwin Martin, va concebre un pla per salvar la propietat. Va formar una companyia anomenada Frank Lloyd Wright Incorporated per emetre accions sobre els guanys futurs de Wright. Molts dels antics clients i estudiants del mestre van comprar accions per recaptar 70,000 $. La companyia va fer una oferta reeixida en Taliesin per 40,000 $, tornant-la a Wright.

Wright va regressar a Taliesin a l'hivern de 1928 i va començar a reconstruir el complex, al qual poc després, va nomenar Taliesin III. La interacció de l'arquitecte amb Taliesin va durar per la resta de la seva vida i, finalment, va comprar la terra circumdant, creant una finca de 2.4 km². Alguns dels edificis més coneguts de Wright i els dissenys més ambiciosos van ser creats a Taliesin III. Les obres completades durant aquest període inclouen el Museu Solomon R. Guggenheim|, la First Unitarian Society of Madison i Price Tower; va dissenyar "The Illinois", un edifici d'una milla d'altura en 1956. En la seva forma final, l'edifici Taliesin III va mesurar 3,400 m². Tots els edificis de Wright a la propietat es combinen per a 7,000 m², poc menys de 0,81 ha, en 240 hectàrees de terra.

Beca Taliesin 
Wright va heretar Hillside Home School quan es va declarar insolvent el 1915. L'edifici va romandre buit fins a 1928, quan va concebre la idea d'allotjar una escola allà. Va fer una proposta a la Universitat de Wisconsin que hauria creat l'Escola d'Hillside Home per a les Arts Aplicades; tanmateix, el pla va ser abandonat més tard. L'any 1932, els Wright a canvi van establir la Confraternitat Taliesin privada, on de cinquanta a seixanta aprenents podien venir a Taliesin per estudiar sota l'arquitecte. Els estudiants el van ajudar a desenvolupar el patrimoni en un moment en què Wright va rebre pocs encàrrecs de treball. Una vegada que va començar Taliesin West, una casa d'hivern a Scottsdale, Arizona, el 1937, Wright i la confraternitat «van migrar» entre les dues cases cada any.

Wright no va considerar la confraternitat com una escola formal, sinó que la va considerar com una institució educativa benevolent. També va treballar per garantir l'elegibilitat de G.I. Bill of Rights per als veterans que tornaven de la Segona Guerra Mundial. La ciutat de Wyoming, Wisconsin, i Wright es van veure embolicats en una disputa legal per la seva reclamació d'exempció d'impostos. Un jutge de primera instància va estar d'acord amb la ciutat i va afirmar que, ja que els aprenents feien gran part del treball de Wright, no era únicament una institució benevolent. Wright va lluitar contra el cas davant la Cort Suprema de Wisconsin. Quan va perdre el cas allà el 1954, va amenaçar en abandonar la propietat. Tanmateix, va ser persuadit a quedar-se després que alguns amics van recaptar 800,000 $ per cobrir els impostos endarrerits durant un sopar de beneficència.

Preservació 
Al 1940, Frank Lloyd Wright, la seva tercera esposa Olgivanna i el seu gendre William Wesley Peters van formar la Fundació Frank Lloyd Wright. Després de la mort de Wright el 9 d'abril de 1959, la propietat de la finca Taliesin a Spring Green, així com a Taliesin West, va passar a les mans de la fundació. La Beca Taliesin va continuar utilitzant l'Escola Hillside com l'Escola d'Arquitectura Frank Lloyd Wright. La fundació va permetre visites a l'escola, però inicialment no va permetre visites a la casa ni a altres terrenys. Quan el grup va passar dos estius a Suïssa, van començar els rumors que planejaven vendre la casa a SC Johnson, un ex client de Wright. Tanmateix, la fundació va vendre un terreny circumdant a un associat amb la companyia, amb la intenció de desenvolupar un complex turístic. El complex de 1.200 hectàrees incloïa un camp de golf de 18 clots, un restaurant i un centre de visitants.

Reconeixement 
El 7 de gener de 1976, Taliesin va ser reconegut com un Districte de Monuments Històrics Nacionals (NHL) pel Servei de Parcs Nacionals. Les nou propietats que contribueixen al districte són el paisatge, Taliesin III, Hillside Home School, Hillside Playhouse, la presa, el Molí Romeo i Juliet, Midway Barn, la piscina i els jardins al pati, i Tan-Y-Deri. Aquesta designació també va enumerar la propietat en el Registre Nacional de Llocs Històrics. Un Monument Històric Nacional és un lloc que es considera que té «un valor excepcional per a la nació».

A la fi de la dècada de 1980, Taliesin i Taliesin West van ser nominats junts com a Patrimoni de la Humanitat, una designació de la UNESCO per a les propietats amb especial importància a nivell mundial. La nominació va ser rebutjada perquè l'organització volia veure una nominació més gran que inclogués més propietats de Wright. El 2008, el Servei de Parcs Nacionals va presentar l'estat de Taliesin junt amb altres nou propietats de Frank Lloyd Wright a una llista de temptativa de Patrimoni Mundial, que segons el Servei de Parcs Nacionals és «un primer pas necessari en el procés de nominació d'un lloc a la Llista del Patrimoni Mundial». S'espera que les propietats siguin elegibles per a la designació el 2016.

El 1987, el Servei de Parcs Nacionals va avaluar els 1.811 NHL en tot el país a la recerca d'integritat històrica i amenaça de danys. Taliesin va ser declarada una NHL «Prioritat 1», un lloc que està «seriosament danyat o imminent d'aquest mal». A més a més, el lloc va ser catalogat pel National Trust for Historic Preservation com un dels llocs més amenaçats d'Amèrica el 1994, citant el seus «danys per aigua, erosió, assentament de fonaments i deteriorament de la fusta». Taliesin Preservation, Inc. (TPI), una organització sense fins de lucre, es va establir en 1991 per restaurar Taliesin.

Rehabilitació 
El 18 de juny de 1998, una tempesta severa va fer malbé la propietat. Les fortes pluges van causar que el sistema de drenatge fallés i una cascada d'aigua va sorgir sobre el mur de sosteniment. Això va causar una esllavissada de llot, danyant la base de la finca. A més a més, el gran roure en el centre del pati va caure sobre la part superior de la casa. A l'any següent, una altra tempesta va col·lapsar un túnel sota l'ala de l'estudi. Una subvenció de 1999 de Save Amèrica's Treasures va ajudar a sufragar les despeses per tornar a ensostrar Taliesin III, estabilitzar la seva base i connectar-la a una planta local de tractament d'aigües residuals.

S'han gastat més d'11 milions $, en la rehabilitació de Taliesin des de 1998. Desgraciadament, la seva preservació està «plena de dificultats èpiques», perquè Wright mai no va pensar en això com una sèrie d'edificis amb un futur a llarg termini. Va ser construït per estudiants inexperts, sense bases sòlides. Les renovacions de finançament han estat difícils perquè els ingressos de les visites de Taliesin han estat inferiors al previst.

TPI ofereix visites des de l'1 de maig fins al 31 d'octubre. Per l'abril i novembre, l'associació ofereix només un servei de transport extern i un recorregut a peu. Perquè la Fundació Frank Lloyd Wright posseeix la propietat, és inaccessible fora dels límits d'una gira. Aproximadament 25,000 persones visiten Taliesin cada any.

Avaluació 
L'historiador d'arquitectura James F. O'Gorman compara Taliesin amb el Monticello de Thomas Jefferson, en el sentit que «no és un simple edifici, sinó tot un entorn en què l'home, l'arquitectura i la natura formen un tot harmònic.» Continua dient que l'edifici és una expressió de la influència del romanticisme en l'arquitectura. William Barillas, en un assaig del moviment de Prairie School, està d'acord amb l'avaluació d'O'Gorman i nomena a Taliesin «la millor casa de la Prairie School».

A Taliesin 1911-1914, una col·lecció d'assaigs sobre la primera casa, els autors i l'editor conclouen que Taliesin era «un autoretrat arquitectònic de Wright». A una publicació de 2009 per la Societat Thoreau, Naomi Uechi nota similituds temàtiques entre l'arquitectura de Taliesin i el concepte de simplicitat defensat pel filòsof Henry David Thoreau. Neil Levine va destacar la naturalesa abstracta del complex, comparant-ho amb les obres de Pablo Picasso.

Referències

Bibliografia

Enllaços externs 
 The Frank Lloyd Wright Foundation
 The Frank Lloyd Wright School of Architecture
 Taliesin Preservation
 360° Virtual Tour at Tour de Force 360VR

Edificis dels Estats Units
Frank Lloyd Wright